Dorothy Young steht für:

 Dorothy Young (Tänzerin) (1907–2011), US-amerikanische Tänzerin und Schauspielerin, Assistentin von Harry Houdini
 Pseudonym von Dorothy LeMay (* 1954), US-amerikanische Pornodarstellerin